Albert Haussmann (1892–1916) – niemiecki as lotnictwa
 Georges-Eugène Haussmann (1809–1891) – francuski urbanista, autor planu przebudowy Paryża
 Helmut Haussmann (1943–) – niemiecki polityk
 Valentin Haussmann (ok. 1560–1613/1614) – niemiecki kompozytor i organista